Iglesia griega puede referirse a:
 Cualquier iglesia (tanto en el sentido de templo como en el sentido de confesión religiosa cristiana) relacionada con Grecia o lo griego, incluida la emigración griega.
 Genéricamente, la cristiandad oriental
 Iglesia ortodoxa
 Iglesia ortodoxa griega o greco-ortodoxa
 Iglesia ortodoxa de Grecia
 Iglesias Ortodoxas de Grecia - Sínodos Veterocalendaristas Griegos
 Iglesias católicas orientales
 Iglesia católica griega o Iglesia greco-católica
 Iglesia católica bizantina griega
 Iglesia greco-católica ucraniana
 Iglesia greco-católica melquita
 Iglesia greco-católica rumana
 Iglesia greco-católica eslovaca
 Iglesia Greco-Católica de la Eparquía de Križevci o Iglesia Greco-Católica de Croacia, Serbia y Montenegro
 Iglesia greco-católica macedonia
 Iglesia greco-católica bielorrusa
 Iglesia evangélica griega
 Iglesia anglicana griega
 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grecia